Distrito de Vista Alegre se puede referir a los siguientes distritos del Perú:

Distrito de Vista Alegre en la provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas;
Distrito de Vista Alegre en la provincia de Nazca, departamento de Ica.